Национа́льное движе́ние — название нескольких политических партий и общественных движений в разных странах. Может означать:
 Национальное движение в Афганистане — центристская реформистская политическая партия, основанная в 2010 году.
 Национальное движение в Конго — одна из наиболее влиятельных политических партий Конго левонационалистического толка., существовавшая с 1958 по 1965 годы.
 Национальное движение на Мадагаскаре — левая политическая партия на Мадагаскаре, основанная в 1960 году.
 Национальное движение в Польше —  ультраправое консервативное националистическое движение, основанное в 2012 году.
 Национальное движение в Чаде — правящая партия Чада с 1973 по 1975 годы.

См. также 
 
 Освободительное движение